Чемпионат Нидерландов по футболу 1915/16 () — 28-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие двадцать шесть команд из 19 городов, разбитые на три группы — Восточную, Южную и Западную.

Победителем восточный группы стал клуб «Гоу Эхед» из города Девентер. В остальных группах первые места заняли: «Виллем II» и «Спарта». Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб «Виллем II» из Тилбурга в первый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток

Первый класс Юг

Первый класс Запад

Результаты матчей

Первый класс Восток 

  •    •

Первый класс Юг

Первый класс Запад 
{| class="wikitable"
|- style="background:#F2F2F2;" align=center
!width=135 align=left|Команда
!width=28|СПА
!width=28|ДФК
!width=28|ХБС 
!width=28|КВИ
!width=28|ВОК
!width=28|ХФК
!width=28|УВВ
!width=28|ХЕР
!width=28|ХВВ
!width=28|ХАР
|- align=center
|style="background:#F2F2F2;" align=left|Спарта
|style="background:#999999;"|	
|bgcolor=#DFE7FF|1:0
|bgcolor=#FFDFDF|1:2
|bgcolor=#DFE7FF|3:1
|bgcolor=#DFE7FF|3:2
|bgcolor=#DFE7FF|6:1
|bgcolor=#DFE7FF|5:1
|bgcolor=#FFDFDF|3:4
|bgcolor=#DFE7FF|6:1
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|- align=center
|style="background:#F2F2F2;" align=left|ДФК
|bgcolor=#FFDFDF|2:6
|style="background:#999999;"|
|bgcolor=#DFE7FF|3:2
|bgcolor=#FFDFDF|2:4
|bgcolor=#FFFFDD|0:0
|bgcolor=#DFE7FF|3:2
|bgcolor=#DFE7FF|3:1
|bgcolor=#DFE7FF|4:2
|bgcolor=#FFDFDF|1:3
|bgcolor=#DFE7FF|5:3
|- align=center
|style="background:#F2F2F2;" align=left|ХБС
|bgcolor=#FFFFDD|2:2
|bgcolor=#FFDFDF|2:4
|style="background:#999999;"|	
|bgcolor=#DFE7FF|3:2
|bgcolor=#DFE7FF|3:2
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|bgcolor=#FFDFDF|0:5
|bgcolor=#DFE7FF|4:2
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|bgcolor=#DFE7FF|4:1
|- align=center
|style="background:#F2F2F2;" align=left|Квик
|bgcolor=#FFDFDF|1:2
|bgcolor=#FFDFDF|1:4
|bgcolor=#DFE7FF|3:1
|style="background:#999999;"|	
|bgcolor=#DFE7FF|4:1
|bgcolor=#FFDFDF|0:1
|bgcolor=#DFE7FF|6:0
|bgcolor=#FFDFDF|0:1
|bgcolor=#DFE7FF|2:1
|bgcolor=#DFE7FF|3:1
|- align=center
|style="background:#F2F2F2;" align=left|ВОК''	
|bgcolor=#DFE7FF|2:1
|bgcolor=#DFE7FF|2:0
|bgcolor=#FFFFDD|0:0
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|style="background:#999999;"|
|bgcolor=#FFDFDF|0:2
|bgcolor=#DFE7FF|1:0
|bgcolor=#DFE7FF|2:1
|bgcolor=#DFE7FF|1:0
|bgcolor=#DFE7FF|3:1
|- align=center
|style="background:#F2F2F2;" align=left|ХФК|bgcolor=#FFDFDF|2:9
|bgcolor=#FFDFDF|1:2
|bgcolor=#FFDFDF|2:3
|bgcolor=#FFFFDD|2:2
|bgcolor=#FFFFDD|2:2
|style="background:#999999;"|
|bgcolor=#DFE7FF|2:1
|bgcolor=#FFDFDF|0:1
|bgcolor=#DFE7FF|5:0
|bgcolor=#DFE7FF|3:0
|- align=center
|style="background:#F2F2F2;" align=left|УВВ|bgcolor=#FFFFDD|2:2
|bgcolor=#FFDFDF|2:4
|bgcolor=#FFDFDF|2:3
|bgcolor=#DFE7FF|3:2
|bgcolor=#DFE7FF|4:1
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|style="background:#999999;"|
|bgcolor=#DFE7FF|2:1
|bgcolor=#DFE7FF|3:2
|bgcolor=#DFE7FF|4:1
|- align=center
|style="background:#F2F2F2;" align=left|Херкюлес|bgcolor=#FFDFDF|1:3
|bgcolor=#FFDFDF|0:2
|bgcolor=#DFE7FF|2:1
|bgcolor=#FFDFDF|0:1
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|bgcolor=#FFDFDF|2:6
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|style="background:#999999;"|
|bgcolor=#FFDFDF|0:4
|bgcolor=#DFE7FF|1:0
|- align=center
|style="background:#F2F2F2;" align=left|ХВВ|bgcolor=#DFE7FF|3:0
|bgcolor=#FFDFDF|1:5
|bgcolor=#FFDFDF|0:4
|bgcolor=#FFDFDF|1:3
|bgcolor=#FFDFDF|3:4
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|bgcolor=#DFE7FF|5:0
|bgcolor=#FFDFDF|3:4
|style="background:#999999;"|
|bgcolor=#DFE7FF|2:1
|- align=center
|style="background:#F2F2F2;" align=left|Харлем|bgcolor=#FFDFDF|0:1
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|bgcolor=#DFE7FF|4:1
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|bgcolor=#DFE7FF|4:1
|bgcolor=#DFE7FF|4:1
|bgcolor=#FFFFDD|3:3
|bgcolor=#FFFFDD|1:1
|bgcolor=#FFDFDF|0:1
|style="background:#999999;"|
|}

 Финал чемпионата 

  •    •  

 Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+9): 26 сентября 1915 — «Робюр эт Велоситас» 9:2 «Тюбантия»
 Самая крупная победа гостей (+10); Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (10): 19 сентября 1915 — «Рурмонд» 0:10 «Виллем II»
 Самое большое количество забитых мячей (11):'''
 26 сентября 1915 — «Робюр эт Велоситас» 9:2 «Тюбантия»
 16 апреля 1916 — ХФК 2:9 «Спарта»

Источники

Ссылки 
 Сезон на сайте eu-football.ru

Нидерланды
Нидерланды
1915 год в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1916 году